Феофа́ния ( — теофания, букв. олицетворение, явление Бога) — женская форма имени Феофан, а также топоним. 

Православные именины (дата дана по григорианскому календарю): 29 декабря.

Английский аналог — .

Носители имени 
 Феофания Византийская (ум. 895/897) — императрица, жена императора Византии Льва VI Мудрого.
 Феофания (Мискина) (род. 1965) — настоятельница Покровского ставропигиального женского монастыря города Москвы.
 Феофания (Готовцова) (1787—1866) — основательница и первая настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Топоним 
 Феофания — историческая местность в Киеве.
 Феофания — парк-памятник садово-паркового искусства в Киеве.

См. также 
 «Феофания, рисующая смерть» — кинофильм.

Примечания 

Женские имена
Страницы значений:Тёзки